Das LG U+ Cup 3-Cushion Masters ist ein Karambolage Einladungsturnier in der Disziplin Dreiband. Es war das vierte Turnier seit 2015. Nach drei Austragungen in der IFC Mall fand das Turnier diesmal im Grand Hilton Hotel in Seoul statt.

Modus 
Die Teilnehmer wurden in vier Gruppen (A–D) zu je vier Spielern gelost. Es wurde im Round Robin-Modus gespielt. In der Gruppenphase ist ein Unentschieden möglich. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten kamen in die KO-Runde. Platz drei und vier schieden aus. In der KO-Runde wurde bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Das ganze Turnier wurde bis 40 Punkte gespielt. Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +7). Im ganzen Turnier steht die Shot clock auf 40 Sekunden.

Preisgeld  

1: Umrechnungskurs vom 5. September 2018

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Endrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

LG U+ Cup 3-Cushion Masters #2018
Karambolageveranstaltung 2018
2018